

Educació 
 Màster o mestratge, títol acadèmic usualment atorgat en finalitzar un curs a nivell de postgrau
 Master (França), grau universitari de França

Títols d'obres 
 Master (pel·lícula de 2022), pel·lícula estatunidenca de thriller psicològic de terror dirigida per Mariama Diallo
 The Master (pel·lícula de 1992), pel·lícula hongkonguesa d'arts marcials dirigida per Tsui Hark
 The Master (pel·lícula de 2012), pel·lícula estatunidenca de drama psicològic dirigida per Paul Thomas Anderson
 The Master (sèrie de televisió), sèrie de televisió estatunidenca de 1984 protagonitzada per Lee Van Cleef
 The Master (novel·la), novel·la de 2004 escrita per Colm Tóibín

Miscel·lània 
 Master (gravació), gravació sonora original de la qual se'n fan les còpies editades en format físic o digital

Vegeu també 
 Masterització